Э́рик-Ге́ргард А́вгустович фон Пистолькорс (; ) — российский военнослужащий, генерал-майор, штаб-офицер Главного управления государственного коннозаводства, первый муж Ольги Палей.

Биография 
Родился во Франкфурте-на-Майне. Лютеранин. Окончил Александровский лицей в Санкт-Петербурге.

3 сентября 1873 года, в период учёбы в Николаевском кавалерийском училище, поступил на военную службу портупей-юнкером Конного лейб-гвардии полка. В 1875 году выдержал офицерский экзамен во 2-м военном Константиновском и Николаевском кавалерийском училищах и 29 октября 1875 года произведён в корнеты 1-го Сумского гусарского полка. 9 февраля 1877 года произведён в поручики, а 14 октября — в корнеты Конного лейб-гвардии полка.

Командовал эскадроном. С 5 сентября 1894 года состоял адъютантом при командующем войсками гвардии и Петербургского военного округа великом князе Владимире Александровиче.

С 24 апреля 1905 года был в должности штаб-офицера для особых поручений V класса при Главном управлении государственного коннозаводства. С 3 февраля 1906 года назначен исправляющим должность генерала для особых поручений при министре внутренних дел.

10 июня 1906 года уволен в отставку с мундиром и пенсией с производством в генерал-майоры.

30 апреля 1907 года возвращён на службу в чине генерал-майора и причислен к Главному управлению государственного коннозаводства и назначен исправляющим должность штаб-офицера для особых поручений VI класса. С 19 марта 1912 года состоял для поручений V класса сверх штата, а с 31 мая 1916 года состоял для особых поручений IV класса при Главном управлении государственного коннозаводства.

В 1920-х годах выехал в Латвию. Скончался 8 ноября 1935 года в Риге.

Военные чины 
 Корнет (29.10.1875)
 Поручик (09.02.1877, старшинство 9.02.1877)
 Корнет гвардии (14.10.1877)
 Поручик (старшинство 30.08.1881)
 Штаб-ротмистр (старшинство 24.04.1888)
 Ротмистр (старшинство 02.04.1895)
 Полковник (старшинство 06.05.1898)
 Генерал-майор (произведён 10.06.1906; старшинство 30.04.1907)

Награды 
Российские:

 Орден Св. Станислава 3-й степени (1884)
 Орден Св. Анны 3-й степени (1895)
 Орден Св. Станислава 2-й степени (1897)

 Орден Св. Анны 2-й степени (10 апреля 1900)
 Орден Св. Владимира 3-й степени (18 апреля 1910)
 Орден Св. Станислава 1-й степени (14 апреля 1913)
Иностранные:

 прусский Св. Иоанна Иерусалимского (1891)  
 бухарский Восходящей Звезды 1-й ст. (1896)  
 шведский Меча 1-й ст. (1897)
 прусский Короны 3-й ст. (1897) 
 баварский «За военные заслуги» 1-й ст. (1897)  
 мекленбург-шверинский  (1898)
 французский Почётного Легиона кавалерский крест (1898)  
 болгарский Св. Александра 3-й ст. (1899)
 мекленбург-шверинский Грифона большой командорский крест (1900)
 Саксен-Эрнестинского дома командорский крест 2-й ст. (1900)
 персидский Льва и Солнца 2-й ст. со звездой (1901) 
 нидерландский Нассауского дома командорский крест (1902)

Семья 
 Отец —  (4 августа 1822 — 15 ноября 1886)
 Первая жена — Ольга Валериановна (в девичестве Карнович; 1865—1929) в браке с 30 мая 1884 по 1901 год.
 Сын —  (6 июня 1885—1944), с 1908 года был женат на , родной сестре Анны Вырубовой. В браке родилось трое дочерей — Татьяна (1910—1968), Ольга (1912—2011), Александра (р.1914).
 Дочь — Ольга (1886—1887)
 Дочь — Ольга (8 октября 1888—1963)
 Дочь — Марианна (30 октября 1890—14 мая 1976)
 Вторая жена — Мария Михайловна фон Пистолькорс (в девичестве Андреева, во втором браке — Головинская; 29 марта 1877, Симбирск —?) в браке с 21 августа 1921 года.

Примечания

Литература 
 
 

Пистолькорс
Выпускники Александровского лицея
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Выпускники Константиновского военного училища
Генерал-майоры (Российская империя)